

Toponyme 

 Porte Saint-Martin, ancienne porte Sud des fortifications françaises de Cognac ;
 Porte Saint-Martin, ancienne porte des fortifications belges de Liège ;
 Porte Saint-Martin, monument français de Paris ;
 Quartier de la Porte-Saint-Martin, quartier français du  arrondissement parisien ;
 Porte Saint-Martin, porte néerlandaise du quartier de Maastricht ;
 Théâtre de la Porte-Saint-Martin (1781-), théâtre parisien.